Ирина Родригес Альварес (; род.  в Барселоне) — испанская спортсменка, серебряный призер летних Олимпийские игр 2008 года в группе.

Ссылки 
 Профиль на сайте marca.com

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Барселоне
Синхронисты Испании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2008 года